11 bit studios S.A. — независимая компания-разработчик компьютерных игр, расположенная в Варшаве (Польша). Основана в декабре 2009 года бывшими сотрудниками игровых компаний CD Projekt и Metropolis Software. Цель компании заключается в создании игр как для опытных игроков, так и для начинающих, а также сделать игры легко доступными через цифровую дистрибуцию. 11 bit Studios реализует игры для всех основных игровых платформ, в том числе консолей, компьютеров и КПК.

Первая игра компании, Anomaly: Warzone Earth, стала хитом, получив несколько номинаций и наград, включая номинацию «Стратегия года 2011» от GameSpot, награду Apple Design Awards в номинации «Лучшее приложение для Mac OS X». Другая их игра, This War of Mine, была хорошо принята критиками и игроками из-за того, как они изобразили осаду Сараева.

Игры

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр Польши
Производители компьютерных игр по алфавиту